Città della scienza – museo a Catania
 Città della scienza – museo a Napoli
 Città della scienza – museo a Parigi